José Álvarez es el conjunto del nombre propio José y el apellido Álvarez, que puede referirse a:

 José Álvarez, gobernador de la Capitanía General de Yucatán de 1763 a 1765;
 José Álvarez de Toledo y Gonzaga (1756-1796), aristócrata español;
 José Álvarez Cubero (1768-1827), escultor español;
 José Álvarez Fernández (el padre Apaktone) (1890-1970), misionero español en la selva amazónica;
 José Sixto Álvarez (Fray Mocho) (1858-1903), escritor argentino;

 José Álvarez Álvarez (1885-1970), militar mexicano;
 José Álvarez de Toledo y Acuña (1838-1898), diplomático español;
 José Álvarez de Toledo y Silva (1826-1900), aristócrata español;
 José Álvarez de Toledo y Caro (1865-1915), aristócrata español;
 José Álvarez Gancedo (1936-), político español;
 José Álvarez Junco (1942-), catedrático español;
 José Álvarez Jáudenes "Lepe" (1890-1967), actor español;
 José Ricardo Álvarez (1989-), beisbolista venezolano.

Desambiguación de nombre compuesto 
 José Antonio Álvarez, .
 José Luis Álvarez, .
 José María Álvarez, .